Santa María del Campo Rus kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María del Campo Rus (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Santa María del Campo Rus (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar